Het PDC World Darts Championship 2021 was de 28ste editie van het World Darts Championship, dat georganiseerd werd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 15 december 2020 en werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen. Vanwege de coronamaatregelen werd na de eerste dag zonder publiek gespeeld. De winnaar werd Gerwyn Price, die op 3 januari 2021 de finale met 7-3 won van Gary Anderson.

Prijzengeld

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit 96 spelers. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 30 november plaatsten zich direct voor het toernooi. Zij startten in de tweede ronde. Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeerden de tweeëndertig hoogste niet reeds gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2020 plus 32 Internationale Qualifiers zich.

Deelnemers:

Speelschema

Eerste ronde (laatste 96) 
In de eerste ronde waren de geplaatste spelers vrijgeloot.

Tweede ronde en verder (vanaf laatste 64)

Statistieken

Algemeen

Bijzonderheden 
 James Wade gooide in zijn derde ronde-partij tegen Stephen Bunting een 9-darter. Ondanks deze prestatie verloor hij de wedstrijd met 4-2.

Darts in 2020
Darts in 2021
2021